Banjevac est un toponyme qui peut désigner :
Banjevac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Banjevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Krupanj, district de Mačva.

Voir aussi 
Donji Banjevac
Gornji Banjevac